Streng est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Ernst Streng (1942-1993), cycliste allemand
 (né en 1995), athlète paralympique allemand
 (1906-1995), chimiste russo-américain
 (né en 1989), homme d'affaires allemand
 (1948-1975), musicien finlandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme